

Patronyme 
MacMillan ou McMillan est un patronyme d'origine écossaise porté notamment par :
 Alexander Stirling MacMillan (1871-1955), homme d'affaires et homme politique canadien, premier ministre de la Nouvelle-Écosse ;
 Archibald McMillan (1762-1832), hommes d'affaires et industriel canadien ;
 Cyrus Macmillan (1882-1953), professeur et homme politique canadien
 
 David MacMillan (1968-), chimiste britannique, prix Nobel de chimie en 2021 ;
 David MacMillan, ingénieur du son ;
 
 Edwin McMillan (1907–1991), chimiste américain ;
 Harold MacMillan (1894-1986), homme politique britannique, Premier ministre du Royaume-Uni de 1957 à 1963 ;
 Iain MacMillan (1938-2006), photographe anglais ;
 John McMillan (1816-1886), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Jordan McMillan (1988-), footballeur écossais ;
 Luke McMillan, DJ britannique, connu sous le pseudonyme The DJ Producer  ;
 Margaret MacMillan (1943-) historienne et universitaire ;
 Mark McMillan (1983-), joueur écossais de rugby ;
 Martha McMillan Roberts (1919-1992), photographe sociale américaine ;
 Nate McMillan (1964-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Norma MacMillan (1921-2001), actrice canadienne ;
 Norman MacMillan (1947-), homme politique canadien ;
 Robert S. McMillan (?), astronome américain qui a donné son nom à l'astéroïde (2289) McMillan ;
 Robert MacMillan (1865-1936), joueur de rugby écossais ;
 Ross McMillan (1987-), joueur de rugby ;
 Stephanie McMillan (1965-), caricaturiste et militante américaine ;
 Stephen McMillan (1976-), footballeur écossais ;
 Stephenie McMillan (1942-2013), chef décoratrice britannique ;
 Tim McMillan, homme politique provincial canadien ;
 Violet MacMillan (1887-1954), actrice et réalisatrice américaine ;
 William J.P. MacMillan (1881-1957), homme politique canadien ;
 William MacMillan (1943-), joueur et entraîneur de hockey ;
 William McMillan (1929-2000), tireur américain ;

Toponyme 
 McMillan, ville du Wisconsin.
 Rivière Mcmillan, rivière du Yukon au Canada, affluent de la rivière Pelly.

Personnage de fiction 
Ernie MacMillan, personnage de la saga Harry Potter, écrite par J. K. Rowling.
 McMillan, série télévisée américaine des années 1970.
 Capitaine McMillan, personnage du jeu vidéo Call of Duty 4: Modern Warfare.
 Joe Macmillan, personnage de la série Halt & Catch Fire (saison 1)

Entreprise 
 Macmillan Publishers, groupe d'édition fondé en 1843.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais